Maria del Pilar de Borbó i de Borbó (1861-1879), infanta d'Espanya
 Pilar de Borbó i de Borbó-Dues Sicílies (1936), infanta d'Espanya i duquessa de Badajoz.